Um Caminho Para Dois é o título em português (br) dos filmes:
 Two for the Road, filme britânico de 1967 de Stanley Donen, estrelado por Albert Finney e Audrey Hepburn
 Twelve Mile Road, filme estadunidense de 2003 de Richard Friedenberg, estrelado por Tom Selleck, Wendy Crewson e Maggie Grace

Desambiguação
Desambiguações de artes